XCL, sigle composé des trois lettres X, C et L, peut faire référence à :
 Xlib Compatibility Layer
 Cluff Lake, en Saskatchewan au Canada, selon la liste des codes AITA des aéroports,

Code